Por Olimpíadas 1944 você pode estar procurando:

Jogos Olímpicos de Verão de 1944, que seriam realizados em Londres.
Jogos Olímpicos de Inverno de 1944, que seriam realizados em Cortina d'Ampezzo.

Desambiguação
Desambiguações de esportes